Antonio Cacua Prada (San Andrés, 11 de enero de 1932) es un historiador, profesor universitario, periodista y diplomático colombiano.

Biografía 
Inicio sus estudios básicos en el instituto de los padres Eudistas en San José de Miranda, luego realizaría estudios de latín y griego en el seminario menor de Pamplona (Colombia), posteriormente fue alumno en el colegio Externado Nacional Camilo Torres en Bogotá, para luego ingresar a la Universidad Javeriana y graduarse como Doctor en Ciencias Económicas y Jurídicas.

Desarrollando su trabajo principalmente en las áreas de la historia y el periodismo, ha ocupado cargos honoríficos, académicos y políticos, como presidente de la Academia de historia de Santander, como secretario de gobierno en la gobernación de Samuel Arango Reyes en el departamento de Santander, representante a la Cámara y senador de la República. Presidente Mundial de la Organización de Asociaciones de Periodistas Iberoamericacnos O.A.P.I. preside la academia patriótica Antonio Nariño y el instituto SanMartiano de Colombia actualmente. Ocupó cargos en los ministerios de trabajo, gobierno, presidencia de la república y embajador en Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador.

Obra 
 Aurelio Martínez Mutis, poeta de la patria, de la raza y de la Fé.
 Una ciudad con historia: Custodio García Rovira, el estudiante mártir.
 José Gregorio Hernández: venerable siervo de Dios, médico y santo.
 Don Manuel del Socorro Rodríguez: itinerario documentos de su vida, actuaciones y escritos.
 Dos hijos ilustres de Curití: Ismael Enrique Arciniegas y Alejandro Galvis Galvis.
 Legislación de prensa Colombiana.
 Don Mariano Ospina Rodríguez, fundador del conservatismo colombiano, 1885-1985. Bogotá, Editorial kelly, 1985.
 Historia del periodismo Colombiano. Fondo Rotatorio Policía Nacional, Bogotá, 1968.
 Antonio Nariño y Eugenio Espejo. Dos adelantados de la libertad. Colección Lecturas Ecuatorianas.Archivo Histórico de Guayas.Guayaquil.Ecuador.200.
 Cultura y lenguaje.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en San Andrés (Santander)
Periodistas de Colombia
Historiadores de Colombia
Miembros de la Academia Colombiana de Historia
Miembros de la Academia Nacional de Historia de Ecuador